Первый дивизион 1961/1962 () — 18-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул чемпиона не смог защитить клуб «Фредрикстад».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1961/62
Норвегия
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1961 году
Спорт в Норвегии в 1962 году